Asther ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Asther (1892–1974), schwedischer Segler
 Nils Asther (1897–1981), dänischer Schauspieler

Siehe auch:
 Aster